Byön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Byön, Vasa, Österbotten, 
 Byön, Kimitoön, Åboland, 
 Byön, Hangö, Nyland, 
 Byön, Raseborg, Nyland, 
 Byön, Lovisa, Nyland,

Se även
Bylandet
Byöfjärden

Robotskapade Finlandförgreningar